Guerra Civil da Somália (1991–presente)
Unified Task Force ou Guerra na Somália (1992–1993)
Guerra na Somália (2006–2009)

Somalia